Daniel Hünten (1760-1823), organiste, guitariste et compositeur allemand ;
 Emil Hünten (1827-1902), peintre allemand ;
 Franz Hünten (1792-1878), pianiste et compositeur allemand ;
 Max Hünten (1869-1936), peintre allemand.

Voir aussi
 (9122) Hunten, un astéroïde de la ceinture principale.